Carlini může znamenat:

 Agostino Carlini – italský sochař a malíř,
 Carlini (kráter) – impaktní kráter nacházející se v severozápadní části měsíčního moře Mare Imbrium na přivrácené straně Měsíce.